

Ферен — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Ферен —  муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Ферен — громада в кантоні Золотурн